В состав Черкасской области Украины входят 16 городов.

См. также 
 Города Украины

Примечания 

Черкасская область